Bedford Park Boulevard (Concourse Line), een station van de metro van New York aan de Concourse Line in the Bronx
 Bedford Park Boulevard (Jerome Avenue Line), een station van de metro van New York aan de Jerome Avenue Line